Leskova Draga je naselje u Hrvatskoj u općini Ravnoj Gori. Nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Jugozapadno je Zalesina, sjeverozapadno i sjeverno je Kupjak, sjeveroistočno su Hlevci jugoistočno su Šije i Ravna Gora.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji